Rumænien deltog første gang i olympiske lege under Sommer-OL 1900 i Paris, men først igen i Sommer-OL 1924 i Paris. De har siden deltaget i alle sommerlege undtaget Sommer-OL 1932 i Los Angeles og Sommer-OL 1948 i London. Rumænien deltog første gang i vinterlege under Vinter-OL 1928 i St. Moritz og har siden deltaget i alle vinterlege undtaget Vinter-OL 1960 i Squaw Valley. 

Rumænien var det eneste af østbloklandene, som ikke boykottede Sommer-OL 1984 i Los Angeles

Medaljeoversigt

Eksterne henvisninger 
 Rumæniens OL-statistik  på Sports-reference.com

 
 
OL